Симо́н Боли́вар (полное имя — Симо́н Хосе́ Анто́нио де ла Санти́сима Тринида́д Боли́вар де ла Консепсьо́н-и-По́нте Пала́сиос-и-Бла́нко (; при жизни С. Боливара его фамилия писалась как ); , , генерал-капитанство Венесуэла — , , Санта-Марта, Великая Колумбия) — латиноамериканский государственный, политический и военный деятель, наиболее влиятельный и известный из руководителей войны за независимость испанских колоний в Америке. Национальный герой Венесуэлы. Генерал. Освободил от испанского господства Венесуэлу, Новую Гранаду (совр. Колумбия и Панама), Королевскую Аудиенсию Кито (современный Эквадор), в 1819—1830 гг. президент Великой Колумбии, созданной на территории этих стран. В 1824 г. освободил Перу и стал во главе образованной на территории Верхнего Перу Республики Боливия (1825), названной в его честь. Национальным конгрессом Венесуэлы провозглашён (1813) Освободителем ().

Ранние годы 

Симон Боливар родился 24 июля 1783 года в знатной креольской семье Хуана Винсенте Боливара (1726—1786), по национальности баска. Род Боливаров происходил из городка Ла-Пуэбла-де-Боливар в Бискайе, в Испании, находившегося тогда в округе Маркина, а после переезда в колонию семья приняла активнейшее участие в общественной жизни Венесуэлы. Мальчик рано лишился родителей. На воспитание и формирование мировоззрения Боливара большое влияние оказал его учитель и старший друг — видный просветитель Симон Родригес. В 1799 году родственники Симона решили отправить его в Испанию, в Мадрид, подальше от беспокойного Каракаса. Там Симон Боливар изучал право, затем отправился в путешествие по Италии, Швейцарии, Германии, Англии и Франции. Живя в Париже, Боливар некоторое время посещал Политехническую и Высшую нормальную школы столицы Франции. В 1805 году Боливар посетил Соединённые Штаты Америки и здесь продумал свой план освобождения Южной Америки от испанского владычества.

Венесуэльская республика 

Боливар принял активное участие в свержении испанского господства в Венесуэле (19 апреля 1810 года) и провозглашении её независимой республикой (5 июля 1811 года). В том же году Боливар был послан революционной хунтой (народным собранием) в Лондон искать поддержки у британского правительства. Последнее, однако, предпочло сохранять нейтралитет. Боливар оставил в Лондоне агента Луи Лопеса Мендеса для заключения соглашения от имени Венесуэлы о займе и вербовке солдат и вернулся обратно с транспортом оружия.

Вскоре испанский генерал Монтеверде обратился за содействием к обитателям венесуэльских степей-«льяносов» — воинственным, имевшим полукочевой уклад льянерос. Во главе иррегулярных формирований льянерос был поставлен астуриец Хосе Томас Бовес, по прозвищу «Бовес-Крикун». Война приняла чрезвычайно жестокий характер. Боливар решил ответить тем же, приказав истребить всех пленников. После разгрома армии Боливара испанскими войсками он в 1812 году обосновался в Новой Гранаде (ныне Колумбия), где написал «Манифест из Картахены», а в начале 1813-го вернулся на родину. В августе 1813 года его войска заняли Каракас. Муниципалитет Каракаса торжественно провозгласил Боливара «освободителем Венесуэлы» (El Libertador). Была создана II Венесуэльская республика во главе с Боливаром. Национальный Конгресс Венесуэлы подтвердил присвоенное ему звание Освободителя. Однако, не решившись провести реформы в интересах народных низов, он не сумел заручиться их поддержкой и потерпел поражение (1814). 6 июля 1814 года теснимая испанскими войсками армия Симона Боливара была принуждена покинуть столицу. Вынужденный искать убежище на Ямайке, Боливар в сентябре 1815 года опубликовал там открытое письмо, в котором выражал уверенность в скором освобождении Испанской Америки.

Образование Великой Колумбии 
Осознав наконец необходимость освобождения рабов и решения других социальных проблем, Боливар убедил президента Гаити А. Петиона оказать повстанцам военную помощь и в декабре 1816 года высадился на побережье Венесуэлы. Отмена рабства (1816) и изданный в 1817-м декрет о наделении солдат освободительной армии землёй позволили ему расширить социальную базу. На сторону Симона Боливара перешли отряды льянерос, у которых после смерти Бовеса (1814) появился новый лидер — Хосе Антонио Паэс, сам коренной льянеро.

После неудачной попытки собрать вокруг себя всех предводителей революции, чтобы действовать по общему плану, Боливар при помощи голландского негоцианта Бриона в мае 1817 года овладел Ангостурой и поднял против Испании всю Гвиану. Затем Боливар приказал арестовать своих бывших сподвижников Пиара и Марино (первый был казнён 16 октября 1817 года). В феврале 1818 года благодаря прибытию из Великобритании опытных солдат-наёмников ему удалось сформировать новую армию. Вслед за успешными действиями в Венесуэле, его войска освободили Новую Гранаду (в 1819). В декабре 1819-го он был избран президентом провозглашённой Национальным конгрессом в Ангостуре (ныне Сьюдад-Боливар) республики Колумбии (в историю вошло как Великая Колумбия), куда вошли Венесуэла и Новая Гранада. В 1822 году колумбийцы изгнали испанские силы из провинции Кито (ныне Эквадор), которая присоединилась к Великой Колумбии.

Освобождение Южной Америки 
24 июня 1821 года близ поселения Карабобо в Венесуэле добровольческая армия Симона Боливара нанесла сокрушительное поражение испанскому королевскому войску. В июле 1822 года Боливар встретился в Гуаякиле с Хосе де Сан-Мартином, армия которого уже освободила часть Перу, но не сумел договориться с ним о совместных действиях. После отставки Сан-Мартина (20 сентября 1822-го) он в 1823-м направил в Перу колумбийские части и в 1824 году (6 августа при Хунине и 9 декабря на равнине Аякучо) были разгромлены последние испанские силы на американском континенте. Венесуэла, провозгласившая независимость в 1811-м, была полностью освобождена от колониалистов только к 1824 году. Боливар, в феврале 1824-го ставший диктатором Перу, возглавил и созданную в 1825-м на территории Верхнего Перу республику Боливию, названную так в его честь.

С 1822 года верной подругой и неразлучной спутницей жизни Боливара, несмотря на все превратности его судьбы, была уроженка города Кито креолка Мануэла Саэнс.

Распад Колумбийской федерации 

По замыслу Боливара образовывались Южные Соединённые Штаты (Sur de Estados Unidos), в которые должны были войти Колумбия, Перу, Боливия, Ла-Плата и Чили. 22 июня 1826 года Боливар созвал в Панаме Конгресс из представителей всех этих государств, который, однако, завершился неудачей. После провала Панамского Конгресса Боливар в сердцах воскликнул: «Я подобен тому сумасшедшему греку, который, сидя на утёсе, пытался командовать судами, проходившими мимо!..»

Вскоре после того как проект Боливара получил широкую известность, его начали обвинять в желании создать империю под своей властью, где он станет играть роль Наполеона. В Колумбии начались партийные раздоры. Часть депутатов во главе с генералом Паэсом провозглашала автономию, другие хотели принять Боливийский кодекс.

Боливар быстро прибыл в Колумбию и, приняв на себя диктаторские полномочия, созвал 2 марта 1828 года в Оканье национальное собрание с целью обсуждения вопроса: «Должна ли быть преобразована конституция государства?». Конгресс не мог прийти к окончательному соглашению и после нескольких заседаний закрылся.

Тем временем перуанцы отвергли Боливийский кодекс и отняли у Боливара титул пожизненного президента. Лишившись власти в Перу и Боливии, Боливар 20 июня 1828 года вступил в Боготу, где учредил свою резиденцию в качестве правителя Колумбии. Но уже 25 сентября 1828-го состоялось покушение на его жизнь: федералисты ворвались в его дворец, убили часовых, сам Боливар спасся лишь чудом. Однако основная масса населения выступила на его стороне, и это позволило Боливару подавить мятеж, который возглавлял вице-президент Сантандер. Глава заговорщиков вначале был приговорён к смертной казни, а затем выслан из страны вместе со своими 70 сторонниками.

На следующий год анархия усилилась. 25 ноября 1829 года в самом Каракасе 486 знатных граждан провозгласили отделение Венесуэлы от Колумбии. Боливар, дело которого окончательно рушилось, постепенно терял всякое влияние и власть.

В своей записке, поданной им конгрессу, собравшемуся в Боготе в январе 1830 года для реформы государственного устройства Колумбии, Боливар жаловался на несправедливые обвинения против него, которые доносились из Европы и Америки.

В начале 1830-го он ушёл в отставку и вскоре умер близ колумбийского города Санта-Марта 17 декабря 1830 года. Перед смертью Боливар отказался от своих земель, домов и даже от государственной пенсии — и целые дни проводил, созерцая из окна живописные пейзажи местных «снежных гор» — Сьерра-Невады.

В 2010 году тело Боливара эксгумировано по распоряжению президента Венесуэлы Уго Чавеса с целью установления причин его смерти. С начала 2013 года прах Боливара находится в специально построенном для этого мавзолее в центре Каракаса. Для нового захоронения Чавес предоставил новый гроб, сделанный из красного дерева и инкрустированный бриллиантами, жемчугом и золотыми звёздами.

Боливар в масонстве 
Известно, что посвящение в масонство Боливар прошёл в Испании, в Кадисе. С 1807 года он состоял в Шотландском уставе. В 1824 году в Перу Боливар учредил ложу «Порядок и Свобода» № 2.

Произведения

Боливариана 
По неофициальным данным, Симон Боливар выиграл 472 битвы.

В Латинской Америке имя Боливара очень популярно. Оно увековечено в названиях государства Боливия, провинций, городов, улиц, денежных единиц (боливиано — Боливия, боливар — Венесуэла). Его имя носят сильнейший футбольный клуб Боливии,  вторая по высоте вершина Колумбии и высочайший пик Венесуэлы. 

Ему установлены многочисленные памятники, о нём написаны биографические очерки, художественные произведения, исторические труды. В частности, Боливар является заглавным героем в романе колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса «Генерал в своём лабиринте», посвящённом последним месяцам жизни генерала. Биографии Боливара опубликовали немецкий писатель, известный биограф Эмиль Людвиг, украинский классик Иван Франко и многие другие. Австрийский драматург Фердинанд Брукнер посвятил Боливару две пьесы — «Борьба с ангелом» и «Борьба с драконом». В России Боливаром восхищались декабристы, Николай Полевой.

Карл Маркс в своей энциклопедической статье «Боливар-и-Понте» для «New American Cyclopaedia», следуя нелицеприятному описанию Боливара в воспоминаниях бывшего боливаровского приближённого Дюкудре-Хольштейна, дал Боливару отрицательную характеристику, усмотрев в его деятельности бонапартистские и диктаторские черты. Поэтому в советской литературе Боливар долгое время характеризовался как диктатор, выражавший интересы буржуазии и помещиков. Ряд латиноамериканистов, включая Моисея Альперовича, оспаривали такую оценку, но окончательно порвать с этой традицией решился знаменитый разведчик и латиноамериканист Иосиф Григулевич, написавший под псевдонимом Лаврецкий биографию Боливара для серии ЖЗЛ. За свой труд Григулевич был награждён венесуэльским орденом Франсиско Миранды и принят в Колумбийскую ассоциацию писателей.

Симон Боливар на боливиано, Боливия

В астрономии 
В честь Симона Боливара назван астероид (712) Боливиана, открытый 19 марта 1911 года.

В филателии 
Боливар изображён на почтовых марках Чили 1974 года, Испании 1978 года, Болгарии 1982 года, СССР 1983 года, ГДР 1983 года и т. д.

В кино 
 «Освободитель» /  — фильм режиссёра Альберто Арвело (Венесуэла — Испания, 2013).
 «Симон Боливар» /  — фильм режиссёра Алессандро Блазетти (Италия, Испания, Венесуэла; 1969).

 «Боливар (сериал) / Боливар», Колумбия, 2019.

Объекты в странах СНГ 

 Сквер имени Симона Боливара в Минске; 5 октября 2017 года в сквере был торжественно открыт памятник Боливару.
 15 октября 2010 года в Москве был установлен закладной камень на месте будущего монумента Симону Боливару.

В образовании 
 Университет Симона Боливара в Каракасе, Венесуэла.
 Государственный Андийский университет имени Симона Боливара в Ла-Пасе, Боливия.
 .
 Школа № 114 имени Симона Боливара, Минск.

В музыке 

 Симфонический оркестр имени Симона Боливара (исп. Orquesta Sinfónica Simón Bolívar) — венесуэльский симфонический оркестр.
 Квартет Симона Боливара.

В фалеристике 
 Высший орден Венесуэлы — Орден Освободителя посвящён Симону Боливару.
 Второй по значимости орден Боливии — Национальный орден Симона Боливара.

В видеоиграх 
Симон Боливар представлен как лидер Великой Колумбии в стратегии Sid Meier’s Civilization VI.

Примечания

Литература 

На русском языке
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На других языках

Первоисточники

Ссылки 

 

 
 

 

Генералы Венесуэлы XIX века
Политики Венесуэлы XIX века
Революционеры Венесуэлы
Революционеры Боливии
Революционеры Перу
Революционеры Эквадора
Президенты Боливии
Президенты Перу
Теоретики герильи
Масоны
Почётные доктора университета Сан-Маркос
Персоналии:Война за независимость испанских колоний в Америке
Национальные герои Венесуэлы
Умершие от туберкулёза
Похороненные в Национальном пантеоне Венесуэлы